Huangshania är ett släkte av svampar. Huangshania ingår i familjen Triblidiaceae, ordningen Triblidiales, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Huangshania